Il gruppo della kobellite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della kobellite 
 Izoklakeite
 Kobellite
 Tintinaite

Note 

Kobellite